Bauhaus, een kunstenaarsopleiding
 Bauhaus-Archiv, een museum en archief in Berlijn over die opleiding en kunstenaars die daar afgestudeerd zijn
 Bauhaus-Universiteit Weimar, een universiteit in Weimar
 Bauhaus (band), een Britse band
 Bauhaus (bouwmarkt), een Duitse bouwmarktketen
 Phil Bauhaus, een Duitse wielrenner
 Stockholm Bauhaus Athletics, een Zweeds atletiekevenement
 Bau-Huis, een congrescentrum in Sint-Niklaas